Пашківська сільська рада — орган місцевого самоврядування в кількох регіонах України:

 Пашківська сільська рада — Київська область, Макарівський район
 Пашківська сільська рада — Полтавська область, Козельщинський район